Самоцвіти (ВІА) — радянський і російський вокально-інструментальний ансамбль (ВІА).
 Сартанські самоцвіти, «Сартанські самоцвіти» — грецький фольклорний ансамбль пісні і танцю, провідний грецький колектив Приазов'я та України.
 Самоцвіти — кольорові та безбарвні мінерали.